Nykyrka församling kan syfta på:

 Nykyrka församling, en tidigare församling i Skara stift
 Nykyrka församling, en tidigare församling i Strängnäs stift